Erico II (o Erik, Éric, Eric, Érico), puede referirse a varios gobernantes:

 Erico II Emune («el Memorable») (c. 1090-1137) fue rey de Dinamarca de 1134 a 1137.
 Erico II Presthatar («el Enemigo de los curas»)  (1268-1299) fue rey de Noruega de 1280 a 1299.
 Erico II (c. 1290-1325) fue duque de Schleswig de 1312 a 1325.
 Erico II (1418/1425-1474) fue duque de Pomerania-Wolgast de 1457 a 1474.
 Erico II (1483-1508), fue duque de Mecklenburgo de 1503 a 1508.
 Erico II, duque de Calenberg (1528-1584).